Ранчо Онтиверос има више значења:

 Ранчо Онтиверос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Онтиверос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику